Le sigle DOT peut désigner :

 DOT, un langage de description de graphe dans un format texte ;
 DOT 3, DOT 4, DOT 5 et DOT 5.1, des désignations de liquide de freins ;
 Défense opérationnelle du territoire, en France ;
 Department of Transportation, en Amérique du Nord ;
 Traitement sous surveillance directe (directly observed treatment).

Le mot dot ou Dot peut désigner :
 Dot, un échange de biens qui accompagne le mariage dans certaines cultures ;
 Île Dot, une île de l'État de Washington aux États-Unis ;
 Dot, un morceau instrumental du pianiste Chilly Gonzales issu de son album Solo Piano sorti en 2004.
 Dot da Genius, un producteur de musique américain
 Le point en anglais : .com, dotcom